Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split u sezoni 1983./84. je predstavljalo ligu 6. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 11 klubova, a ligu je osvojio Jadran iz Supetra.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
rezultat smanjen i nakošen * - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - utakmica prekinuta 

 Izvori:

Poveznice 
 Međuopćinska nogometna liga Split - Makarska 1983./84.

Izvori 
 
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002., , str. 70-71
 nk-oskotok.bloger.index.hr, NK OSK Otok - Sezone OSK-a kroz povijest (SFRJ) , objavljeno 9. lipnja 2011., pristupljeno 29. listopada 2017. 
  

1983-84
Split
1983-84 Split